KGSE steht für:
 Erich Kästner Gemeinschaftsschule Elmshorn, Schule in der Stadt Elmshorn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 Konföderation der Gemeinden und Städte Europas, europäischer Dachverband der kommunalen Spitzenverbände

Abkürzung